San Casciano ist Ortsname in Italien
 San Casciano dei Bagni, Provinz Siena, Region Toskana 
 San Casciano in Val di Pesa, Toskana
Siehe auch:
 San Cassiano